Открытый чемпионат Швеции 2014 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и международной серии WTA для женщин.

Соревнование в нынешнем году проводится на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция.

Мужские соревнования прошли с 7 по 13, а женские с 14 по 20 июля.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Карлос Берлок
 в женском одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в мужском парном разряде —  Николас Монро и  Симон Штадлер
 в женском парном разряде —  Анабель Медина Гарригес и  Клара Закопалова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал двукратный победитель этих соревнований Давид Феррер (№ 7 в мире на тот момент). Испанец в четвертьфинале проиграл прошлогоднему чемпиону Карлосу Берлоку. Аргентинец в свою же очередь не смог защитить прошлогодний титул, уступив в полуфинале португальцу Жуану Соузе. Победителем же турнира стал представитель Уругвая Пабло Куэвас, который выиграл свой дебютный одиночный титул на турнирах ATP.

В парном разряде у мужчин победу одержала пара Николас Монро и Юхан Брунстрём, обыгравшие в полуфинале первую сеянную пару Фернандо Вердаско и Давида Марреро. Американец завоевал титул уже второй раз подряд, в прошлом году победив с Симоном Штадлером. Немце в этом розыгрыше участия не принимал.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Ализе Корне (№ 21 в мире на тот момент). Француженка в первом же матче уступила эстонке Анетт Контавейт, пробившейся в основной турнир через квалификацию. Прошлогодняя чемпионка Серена Уильямс не приехала защищать свой титул. Победу на турнире неожиданно одержала несеянная немка Мона Бартель. Примечательно, что по ходу турнира лишь одна сеянная теннисистка смогла преодолеть первый раунд. Ею стала шестая сеянная немка Анника Бек, которая также не смогла долго продержаться и выбыла во втором раунде. В соревнованиях приняли участие две россиянки. Вторая сеянная на турнире Анастасия Павлюченкова выбыла уже в первом раунде, а Александра Панова дошла до четвертьфинала.

Первым номером посева в женском парном турнире стали Юлия Гёргес и Катажина Питер. Немка и полька выбыли из розыгрыша в четвертьфинале. Парный приз у женщин достался паре Андрея Клепач / Мария Тереса Торро Флор. Прошлогодние чемпионки Анабель Медина Гарригес / Клара Закопалова не защищали свой титул. В турнире приняла участие россиянка Александра Панова совместно с француженкой Лорой Торп. Этот дуэт выбыл во втором раунде.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Пабло Куэвас обыграл  Жуана Соуза со счётом 6-2, 6-1.
 Куэвас выигрывает дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Соуза сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= П. Андухар
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В. Ханеску
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К. де Схеппер
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р. Албот
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ю. Райстер
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= К. Берлок
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Монтаньес
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=64
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Лайович
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=77

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Кукушкин
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Э. Имер
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Риба
| RD1-score15-1=1r
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Ж. Соуза
| RD1-score16-1=0
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Феррер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В. Ханеску
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Р. Албот
| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= К. Берлок
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Е. Янович
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=1r
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Лайович
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Э. Имер
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Ж. Соуза
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д. Феррер
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= К. Берлок
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Д. Лайович
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Ж. Соуза
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= К. Берлок
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Ж. Соуза
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Финал 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Андрея Клепач /  Мария Тереса Торро Флор''' обыграли  Джоселин Рэй /  Анну Смит со счётом 6-1, 6-1.
 Клепач выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Торро Флор выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой тур ATP 2014
 WTA Тур 2014
 Тур ATP 250
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису 2014

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Швеция
Теннис
Июль 2014 года
2014
Международные спортивные соревнования в Бостаде